Даріуш Яздані (* 1977) — іранський футболіст та тренер, виступав на позиції півзахисника.
 Реза Яздані (* 1984) — іранський борець вільного стилю, дворазовий переможець та призер чемпіонатів світу, дворазовий чемпіон Азії, триразовий переможець Азійських ігор, переможець та шестиразовий призер Кубків світу, учасник трьох олімпійських ігор.
 Хассан Яздані (* 1994) — іранський борець вільного стилю, дворазовий чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон Азії, чемпіон Азійських ігор, триразовий володар Кубків світу, чемпіон Олімпійських ігор.